Fu regina consorte d'Ungheria.

Era la figlia del Gran Principe Vladimir II di Kiev e di Eufemia. Fu sposata con il re Colomanno d'Ungheria intorno al 1114. Tuttavia, suo marito, che aveva sofferto di una grave malattia, la colse in adulterio e la rimandò immediatamente a Kiev. Eufemia diede alla luce suo figlio Boris Colomanno, alla corte di suo padre, il quale non fu mai riconosciuto dal re Colomanno. Successivamente visse in un monastero vicino a Kiev dove morì.

Ascendenza

Bibliografia 

 Soltész, István: Árpád-házi királynék (Gabo, 1999)
 Kristó, Gyula - Makk, Ferenc: Az Árpád-ház uralkodói (IPC Könyvek, 1996)

Altri progetti 

Sepolti nel Monastero delle grotte di Kiev